Tenisový turnaj WTA Estoril Open 2010 se konal ve dnech 3. až 9. května v portugalském Estorilu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Odkazy

Související články 
 Estoril Open 2010 - muži

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2010
Portugal Open